Арази́ (, настоящие имя и фамилия — Мовсес Меликович Арутюнян (), ) — армянский советский писатель, переводчик.

Биография 
Родился в селе Шулаверы (ныне Шаумяни, Грузия).

Учился в Петербургском технологическом институте. За участие в студенческом революционном движении был сослан на Кавказ в 1901—1905. Печатался с 1906 года.

В ранних произведениях раскрыта героичность борьбы трудящихся за новую жизнь.

Автор автобиографического романа «Горящий горизонт» (1940), повести про жизнь армянской интеллигенции — «Победные ростки» (1950) и исторического романа «Исраэл Ори» (1959).

Переводил Горького, автор статей про Шевченко: «Праздник всех народов» (1939) и других.

Депутат Верховного Совета Армянской ССР с 1938 года.

Сочинения 
 В русском переводе — Избранные рассказы, М., 1934.
 Избранные рассказы, М., 1952.

Награды 
 Орден Ленина (23.03.1956).
 Орден Трудового Красного Знамени.
 Орден «Знак Почёта» (31.01.1939).

Примечания

Литература 
 Терзибашян В., Арази, Ереван, 1956.
 История армянской советской литературы, М., 1966, с. 334—47.

Ссылки 
 Рассказ «Солнце» 
 
 
 «Литературная газета», 1941, № 19 (933), 11 мая, стр. 3 

Депутаты Верховного Совета Армянской ССР 1-го созыва